W Rumunii
 Turburea – gmina w okręgu Gorj
 Turburea – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Corbeni
 Turburea – wieś w okręgu Gorj, w gminie Turburea
 Turburea – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Grădiștea